Nowy Folwar peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowy Folwark, un village dans le powiat de Krotoszyn 
 Nowy Folwark, un village dans le powiat de Szamotuły 
 Nowy Folwark, un village dans le powiat de Września 

dans la voïvodie de Poméranie
 Nowy Folwark, un village dans le powiat de Bytów 
 Nowy Folwark, un village dans le powiat de Sztum 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Nowy Folwark, un village dans le powiat d'Iława 
 Nowy Folwark, un village dans le powiat d'Ostróda 

dans d'autres voïvodies
 Nowy Folwark, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Nowy Folwark, un village dans la voïvodie de Lublin
 Nowy Folwark, un village dans la voïvodie d'Opole
 Nowy Folwark, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Nowy Folwark, un village dans la voïvodie de Silésie